Cinema: Agent secret (pel·lícula) i Agent for H.A.R.M.
 Diplomàcia: Agent diplomàtic
 Geologia: Agent geològic i Agent geològic extern
 Gramàtica: complement agent
 Medicina: Agent teratogènic, Agent infecciós
 Pedagogia: Agent cívic
 Policia: Agent de l'autoritat
 Química: Agent actiu, Agent alquilant, Agent de floculació, Agent de glacejat, Agent nerviós, Agent oxidant, Agent taronja, Agent vesicant
 Música: Agent J (àlbum)
 Videojocs: Agent 47